«VERA» — чешская автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки.

Серийное производство начато в 2004 году. Мобильная станция «VERA» базируется на двух шасси Tatra.

Тактико Технические Характеристики 
 Дальность обнаружения: 410 километров;
 Среднеквадратическое отклонение (СКО) измерения частоты, МГц: 3,6—21,0;
 Время развёртывания, час: один

На вооружении

Зарубежные аналоги 
  — Кольчуга;
  — 85В6-А;
  — YLC-20.

Примечания 

ПВО
Военная продукция Чехии
Наука в Чехии